Натуральне число 389
 389 рік до нашої ери
 389 рік нашої ери